Иргер — фамилия:
Иргер, Иосиф Маркович (1910—1982) — советский нейрохирург, брат Юлия Марковича Иргера.
Иргер, Юлий Маркович (1897—1941) — белорусский хирург, брат Иосифа Марковича Иргера.